Виж — должностное лицо в Великом княжестве Литовском, судебный чиновник низшего ранга.

Виж выполнял вспомогательные функции в старостинском и воеводском судах. По поручению суда виж осуществлял предварительное следствие, проводил «обдукции» с целью выяснения причинённых потерпевшим физических повреждений и материального ущерба; устанавливал и опрашивал свидетелей; собирал материальные доказательства преступления. В его компетенцию входило взыскание судебного штрафа — вины. В первой половине XVI века виж участвовал в работе копного суда как один из судей.

Вижи назначались старостами или другими представителями местной власти. После литовского сейма 1551 года в Вильно (ныне — Вильнюс) виж — выборная должность, утверждалась на шляхетских сеймиках.

Литература 
 
 Любавский М. Литовско-Русский сейм. М., 1901.
 Любавский М. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1915.
 Статут Вялікага княства Літоўскага. Мінск, 1989.
 Грушевський М. С. Iсторія України-Руси, т. 5. К., 1994.

Должностные лица Великого княжества Литовского